Кебудрахе́нг () — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан. Административный центр — город Кебудрахенг.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Ширин-Су (بخش شيرين سو)
 Гол-Теппе (بخش گل تپه)
Население области на 2006 год составляло 137 919 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хамадана